У фіналі Френк Седжмен переміг Ярослава Дробного з рахунком 4–6, 6–2, 6–3, 6–2.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Турнірна сітка на wimbledon.com 

1952 у тенісі
Вімблдонський турнір